Etiopia na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2009 – reprezentacja Etiopii podczas czempionatu w Berlinie liczyła 33 zawodników. Największy sukces wśród nich odniósł  Kenenisa Bekele, który zdobył dwa złote medale. Poza nim reprezentanci Etiopii wywalczyli również 2 srebrne i 4 brązowe medale.

Medale 
 Kenenisa Bekele –  złoty medal w biegu na 5000 metrów
 Kenenisa Bekele –  złoty medal w biegu na 10 000 metrów
 Deresse Mekonnen –  srebrny medal w biegu na 1500 metrów
 Meselech Melkamu –  srebrny medal w biegu na 10 000 m
 Meseret Defar –  brązowy medal w biegu na 5000 m
 Wude Ayalew –  brązowy medal w biegu na 10 000 m
 Tsegay Kebede –  brązowy medal w maratonie
 Aselefech Mergia –  brązowy medal w maratonie

Występy reprezentantów Etiopii

Mężczyźni

Kobiety

Uwagi

Bibliografia 
 

Państwa uczestniczące w Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2009
Lekkoatletyka w Etiopii